Палапа — легка споруда з пальмового листя.
 Палапа — присяга, складена індонезійським політичним і військовим діячем Гаджа Мада, описана в «Параратоні» («Книзі Царів»).
 «Палапа» — серія індонезійських супутників зв'язку.

Топонім 

 Палапа — населений пункт у штаті Гереро.
 Палапа — населений пункт у штаті Веракрус.